Протеротериевые () — семейство вымерших млекопитающих из отряда литоптерн (Litopterna) надотряда южноамериканских копытных. В настоящее время известно около 18 родов.

Размер — от небольшого до среднего. Внешне напоминали небольших примитивных лошадиных. Типично уменьшенное количество пальцев и зубы с низкой или средней коронкой (брахидонтия или мезодонтия). Семейство известно с позднего палеоцена. Ископаемые остатки находят по всему южноамериканскому континенту. Число видов уменьшалось с миоцена по плиоцен. Долгое время считалось, что протеротериевые вымерли в позднем плиоцене, однако позже в Аргентине и Уругвае были найдены остатки Neolicaphrium recens из этого семейства, датируемые поздним плейстоценом. Среди наиболее известных родов — диадиафорусы и тоатерии, датируемые миоценом.

Роды 

 Семейство † Proterotheriidae
 Подсемейство † Anisolambdinae
 † Anisolambda
 † Paranisolambda
 † Protheosodon
 † Richardolydekkeria
 † Wainka
 † Xesmodon
 Подсемейство † Proterotheriinae
 † Brachytherium
 † Deuterotherium
 † Diadiaphorus
 † Diplasiotherium
 † Eoproterotherium
 † Epecuenia
 † Licaphrium
 † Neolicaphrium
 † Prolicaphrium
 † Proterotherium
 † Prothoatherium
 † Thoatherium
 † Villarroelia
 Подсемейство † Megadolodinae
 † Bounodus
 † Megadolodus

Примечания 

Литоптерны
†
Млекопитающие палеогена
Млекопитающие неогена
Млекопитающие плейстоцена
Ископаемая фауна Южной Америки